Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 2001 à San Juan, en Argentine.

L'Espagne remporte à cette occasion sa onzième couronne mondiale, en battant l'équipe locale d'Argentine après une séance de tirs au but.

L'Angleterre et l'Uruguay classées respectivement quatorzième et quinzième sont rétrogradées dans le groupe mondial B et jouent le championnat du monde groupe B 2002, à Montevideo.

Déroulement 
La compétition se divise en deux phases.

Lors de la première phase, la phase de poules, les équipes sont réparties dans quatre groupes. À l'intérieur d'un groupe chaque équipe se rencontre une fois. Un classement des équipes est dressé pour chaque groupe.

La phase finale est composée de deux parties. Le tableau final, auquel participent les deux premiers de chaque groupe de la première phase et qui permet de déterminer le classement des 8 premières places. Enfin, le tableau de classement permet d'établir la hiérarchie pour les places 9 à 15.

Participants 
Quinze sélections nationales participent à la compétition, réparties dans quatre groupes.

Résultats

Phase de poules

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Tableau final

Tableau de classement 

|}

Classement final

Liens externes 
  

2001
Rink hockey masculin A
Rink hockey masculin A 2001
Rink hockey en 2001
Sport en Argentine en 2001
Sport en septembre 2001
Sport en octobre 2001
Sport à San Juan (Argentine)